Юсуфбеков Рустамбек Юсуфбекович (1923—2007) — політик і вчений Таджицької РСР.
 Юсуфбеков Худойор Юсуфбекович — радянський вчений.